Confessions bzw. Confessiones,  sind die Titel von Musikalben und Buchtitel von:
 Usher, siehe Confessions (Usher-Album)
 Liza Minnelli, siehe Confessions (Liza-Minnelli-Album)
 Buckcherry, siehe Confessions (Buckcherry-Album)
 Peter Heppner, siehe Confessions & Doubts
 Jean-Jacques Rousseau, siehe Les Confessions, Genf 1782
 Augustinus von Hippo, siehe Confessiones, 397 bis 401 n. u. Z.
Confessions steht für:
 Geständnisse (2010), japanischer Psychothriller von Tetsuya Nakashima (2010)
 Verlieben verboten (Confessions of a Sociopathic Social Climber),  US-amerikanische Komödie (2005)